Il singolare del Kremlin Cup 2000 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2000.

Nathalie Tauziat era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Anna Kurnikova.

Martina Hingis ha battuto in finale 6–3, 6–1  Anna Kurnikova.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (campionessa)
  Nathalie Tauziat (semifinali)
  Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
  Anna Kurnikova (finale)

 Amélie Mauresmo (semifinali) 
 Julie Halard-Decugis (primo turno) 
 Elena Dement'eva (quarti di finale) 
 Barbara Schett (quarti di finale)

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2000